Малкото магазинче на ужасите може да се отнася за:
 „Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1960 г. на Роджър Корман;
 „Малкото магазинче на ужасите“, мюзикъл от 1982 г.;
 „Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1986 г.